Тур Пикардии () — шоссейная многодневная велогонка, ежегодно проводившаяся в мае в исторической области Пикардия во Франции с 1936 до 2016 года.

История 
До 2000 имела наименование  Tour de l'Oise et de la Somme, в 2000 - Tour de l'Oise et de Picardie, с 2001  года -  Tour de Picardie. С 2005 года велогонка входила в календарь UCI Europe Tour, имея категорию 2.1. 

После территориальной реформы 2016 года Пикардия объдиненилась с Нор — Па-де-Кале в новый регион Нор — Па-де-Кале — Пикардия, с 30 сентября того же года получившего название О-де-Франс. В результате этого у гонки возникла конкуренция с проводящийся в этом же новом регионе ещё одной многодневной гонкой — Четыре дня Дюнкерка, и проведение Тура Пикардии с 2017 года было прекращено.

Дистанция состояла из 3 или 4 этапов, проводившихся за три дня.

Призёры 

|-
|colspan="4" align=center| Tour de l'Oise et de la Somme
|-
|1936 ||  Марсель Бланшон ||  Робер Ренонсе ||  Бернард Массон 
|-
|1937 ||  Гастон Гримбер ||  Огюст Малле ||  Макс Харманд 
|-
|1938 ||  Люсьен Ле Гувель ||  Жан Гужон ||  Фабиан Галатея 
|-
|1939 ||  Андре Демулен ||  Алоиз Дешамбре ||  Робер Годар
|-
|1950 ||  Симон Хуз ||  Раймон Xегель ||  Жан Маги
|-
|1951 ||  Пьер Лагранж ||  Морис Монье ||  Серж Крехер
|-
|1952 ||  Раймон Комор ||  Жильбер Луф ||  Пьер Пардоэн
|-
|1953 ||  Альфред Тонелло ||  Жильбер Луф ||  Роже Бертаз
|-
|1954 ||  Жан Беллай ||  Макс Лефевр ||  Пьер Годо   Жильбер Бовин
|-
|1955 ||  Люсьен Гиллен ||  Марсель Эрнцер ||  Вилли Кемп
|-
|1956 ||  Луи Капут ||  Роже Чупин ||  Морис Бале
|-
|1957 ||  Жан Стаблински ||  Андре Дюпре ||  Морис Мушро
|-
|1958 ||  Жозеф Томен ||  Луис Косек ||  Жан Беллай
|-
|1959 ||  Жозеф Васко ||  Жан-Клод Грет ||  Клаус Бугдали
|-
|1960 ||  Йо де Хаан ||  Бернар Вийо ||  Жульен Шепенс
|-
|1961 ||  Хауме Аломар ||  Жозеф Васко ||  Дитер Пушел
|-
|1962 ||  Андре Бар ||  Хорст Ольденбург ||  Жозеф Томен
|-
|1963 ||  Клаус Бугдали ||  Симус Еллиот ||  Анатоль Новак
|-
|1964 ||  Винфред Бёльке ||  Фердинанд Бракке ||  Жан-Пьер Ван Хавербеке
|-
|1965 ||  Симус Еллиот ||  Кристиан Раймонд ||  Даниел Салмон
|-
|1966 ||  Хуберт Ниел ||  Жан-Клод Леевр ||  Барри Хобан
|-
|1967 ||  Петер Глемзер ||  Гай Игнолин ||  Жозе Самен
|-
|1968 ||  Уолтер Буке ||  Барри Хобан ||  Леопольд Ван Ден Несте
|-
|1969 ||  Жозе Самен ||  Вилли Планкарт ||  Бернар Гийо
|-
|1970 ||  Франс Вербек ||  Лео Дундам ||   Давиде Бойфава
|-
|1971 ||  Андре Дириккс  ||  Барри Хобан ||  Роланд Берлан 
|-
|1972 ||  Сирилл Гимар  ||  Жозе Шато ||  Алан Санти
|-
|1973 ||  Алан Санти ||  Мишель Перин ||  Даниэль Ребилльярд
|-
|1974 ||  Роберт Минткевич ||  Жан-Жак Фуссен ||  Морис Дуру
|-
|1975 ||  Дитрих Тюро ||  Джерри Кнетеманн ||  Вилли Тейрлинк
|-
|1976 ||  Эмиль Гюйсеманс ||  Регис Делепине ||  Жан Чассанг
|-
|1977 ||  Вилли Тейрлинк ||  Виллем Петерс ||  Эмиль Гюйсеманс
|-
|1978 ||  Вилли Тейрлинк ||  Жак Боссис ||  Доминик Сандерс
|-
|1979 ||  Бернар Ино ||  Ивон Бертин ||  Жан Чассанг
|-
|1980 ||  Патрик Бонне ||  Жан-Рене Бернадо ||  Жан-Франсуа Пешо
|-
|1981 ||  Жан-Люк Ванденбрук ||  Патрик Бонне ||  Марк Мадьо
|-
|1982 ||  Жильбер Дюкло-Лассаль ||  Жан-Люк Ванденбрук ||  Этьен Де Вилде
|-
|1983 ||  Паскаль Жюль ||  Жильбер Дюкло-Лассаль ||  Этьен Де Вилде
|-
|1984 ||  Аллан Пайпер ||  Стивен Роуч ||  Нико Эмондс
|-
|1985 ||  Йозеф Ликенс ||  Фрэнстин Кастен ||  Паскаль Жюль
|-
|1986 ||  Жильбер Дюкло-Лассаль ||  Мишель Вермот ||  Эрик Маккензи
|-
|1987 ||  Йелле Нийдам ||  Йос Ламмертинк ||  Стив Бауэр
|-
|1988 ||  Стив Бауэр ||  Юрг Бругман ||  Ян Гессенс
|-
|1989 ||  Андреас Каппес ||  Йелле Нийдам ||  Мэтью Эрманс
|-
|1990 ||  Хендрик Редант ||  Ральф Мурман ||  Эдди Шурер
|-
|1991 ||  Вилфрид Нелиссен ||  Мари Тьерри ||  Франсис Моро
|-
|1992 ||  Мари Тьерри ||  Люк Лебланк ||  Мигель Индурайн
|-
|1993 ||  Фредерик Монкассин ||  Эдди Сеньёр ||  Эдвиг Ван Хоойдонк
|-
|1994 ||  Мигель Индурайн ||  Эдди Сеньёр ||  Эммануель Магниен 
|-
|1995 ||  Йелле Нийдам ||  Крис Бордман ||  Жаки Дюран 
|-
|1996 ||  Филипп Гомон ||  Лоран Десбиенс ||  Крис Бордман 
|-
|1997 || colspan=3 align=center|не проводилась
|-
|1998 ||  Александр Винокуров ||  Лаури Аус ||  Фредерик Габриел
|-
|1999 ||  Яан Кирсипуу ||  Марк Стриил ||  Марко Милези
|-
|colspan="4" align=center|Tour de l'Oise et de Picardie
|-
|2000 ||  Микаэль Сандстёд ||  Мартин Риттсел ||  Йорген Бо Петерсен
|-
|colspan="4" align=center|Tour de Picardie
|-
|2001 ||  Оливер Асмакер ||  Арвис Пизикс ||  Линас Бальчунас
|-
|2002 ||  Микаэль Сандстёд ||  Жаки Дюран ||  Оливер Асмакер
|-
|2003 ||  Дэвид Миллар ||  Хуан Карлос Домингес  ||  Брэдли Макги
|-
|2004 ||  Том Бонен ||  Джимми Каспер ||  Стефан ван Дейк
|-
|2005 ||  Янек Томбак ||  Людовик Аугер ||  Михаил Халилов
|-
|2006 ||  Джимми Каспер ||  Седрик Эрве ||  Джимми Ангульван
|-
|2007 ||  Роберт Хантер ||  Янек Томбак ||  Алессандро Прони
|-
|2008 ||  Себастьен Шаванель ||  Жан-Эд Демарет ||  Мартин Эльмингер
|-
|2009 ||  Лиуве Вестра ||  Ромен Фейллу ||  Джимми Каспер
|-
|2010 ||  Бен Свифт ||  Кольдо Фернандес ||  Аллан Дэвис
|-
|2011 ||  Ромен Фейллу ||  Кенни Дехас ||  Филиппо Поццато
|-
|2012 ||  Джон Дегенкольб ||  Кенни Ван Гуммель ||  Леонардо Дуке
|-
|2013 ||  Марсель Киттель ||  Бриан Кокар ||  Кенни Ван Гуммель
|-
|2014 ||  Арно Демар ||  Рамон Синкельдам ||  Бриан Кокар
|-
|2015 ||  Крис Букманс ||  Андреа Гвардини ||  Эвалдас Шишкевичус
|-
|2016 ||  Насер Буанни ||  Сондре Хольст Энгер ||  Кенни Дехас
|}

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Пикардии на CQranking  
 Тур Пикардии на Cycling Archives    
 Тур Пикардии на ProCyclingStat    
 Тур Пикардии на Memoire du cyclisme    
 Тур Пикардии на CycleBase  
  FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1936 года
Появились в 1936 году во Франции
Исчезли в 2016 году